Les Joutes du Téméraire est un festival de jeux annuel organisé par les étudiants de Polytech Nancy. Il s'agit d'une manifestation culturelle à entrée gratuite consacrée aux jeux de rôle, aux jeux de plateau, aux jeux de cartes, aux jeux de figurines, mais aussi aux jeux vidéo et aux sagas mp3. C'est également un lieu de rencontre pour les curieux, les amateurs et les passionnés de jeux en général. L'événement commence à 10 h 30 le samedi matin et se termine le dimanche soir à 18 heures sans aucune interruption nocturne.

Historique

Au Palais des congrès de Nancy 

De 1988 à 2007, Les Joutes du Téméraire ont lieu au Palais des congrès de Nancy. C'est alors un congrès de jeux de simulation.

En 1988 a lieu la première édition avec la coupe de France Stormbringer (en collaboration avec Oriflam, premier sponsor principal de l'événement).

En 1989, pour la , l'entrée est payante.

En 1994, les joutes VII se déroulent sur trois jours (le  étant un vendredi cette année-là) et accueillent la coupe de France Star-Wars en collaboration avec jeux Descartes, en plus de la coupe de France Stormbringer toujours en collaboration avec Oriflam. Les jeux vidéo et les jeux de cartes (Magic) font leur entrée et les joutes reçoivent le prix de la 1 convention nationale de Jeux de simulation.

En 1996, l'événement est nommé aux  catégorie artistique et culturelle.

En 1998, le festival .

En 2007, pour sa , le festival s'étend sur trois jours.

Au château de Remicourt 

En 2008, pour une édition spéciale plus petite, elles ont lieu au château de Remicourt à Villers-lès-Nancy.

À la faculté des sciences et technologies de Nancy 

À partir de 2009, elles ont lieu sur le campus de la Faculté des Sciences et Technologies de Nancy à Vandœuvre-lès-Nancy, elles changent également de statut .

En 2009, le festival reçoit la 1 édition du championnat de France de Munchkin ainsi que des conférences sur le jeu de rôle.

En 2010, le festival se diversifie et accueille un pôle saga mp3 ; cette année marque également le retour des jeux vidéo après une absence.

En 2011, les Joutes rassemblent plus de  visiteurs.

En 2012 est la dernière année pour les joutes au sein de la Fac de Sciences, qui rassemblent 3500 visiteurs.

Depuis 2013 

En 2013, elles ont lieu au sein de l'une des écoles organisatrices, l'ESSTIN à Vandœuvre-lès-Nancy.

En 2014, les Joutes du Téméraire ont lieu au sein de l'autre école organisatrice, TELECOM Nancy à Villiers-les-Nancy.

Une édition se déroule les 22 et 23 octobre 2022 à la salle des fêtes de Gentilly à Nancy.

Organisation 

Les Joutes du Téméraire sont organisées  et l'équipe organisatrice est composée principalement d'élèves de l'ESSTIN bien qu'il soit déjà arrivé que des élèves de Télécom Nancy, de l'ENSTIB, du CENS et autres en fassent partie.

Animations 

Le festival est gratuit et libre d'accès aux visiteurs, seuls les tournois et championnats sont payants. Il est possible d'y découvrir beaucoup de jeux bien différents au travers de démonstrations, d'initiations ou de parties libres, en particulier et également des activité annexes liés à ces jeux.

Compétitions 

Il y a de nombreuses compétitions concernant presque tous les jeux durant le festival, les gagnants se voient remettre des prix le dimanche soir avant la clôture des Joutes.

On y compte :

 3 gros tournois de jeux de rôle réunissant une dizaine de jeux différents au total
 1 ou 2 gros tournois de jeux de figurines
 différents tournois de jeux de plateau
 des tournois et championnats de jeux de cartes
 des tournois de jeux vidéo, notamment retrogaming

Fréquentation 

Fréquentation des Joutes du Téméraire (en nombre de visiteurs)

Voir aussi

Lien externe 
 

Festival de jeux
Festival en Meurthe-et-Moselle
Fondation en 1988
Convention de jeux de rôle sur table
Saga MP3